Eskilstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Eskilstrup (parochie), parochie in Denemarken